El término Fontcouverte puede referirse a:

 Fontcouverte, comuna francesa en el Aude.
 Fontcouverte, comuna francesa en la Charente Marítimo.